Jack Riley peut désigner :
  (1910-1993) joueur de hockey sur glace.
 John Riley alias Jack Riley,(1919-2016), joueur canadien de hockey sur glace ;
 Jack Riley (1935-2016), acteur américain ;

Dans la fiction
 Jack Riley de Corryong, Australie.